Seeleitensee ist der Name folgender Gewässer:

 Seeleitensee (Innviertel), ein See im Innviertel, Oberösterreich
 Seeleitensee (Chiemgau), einer der Seeoner Seen im Chiemgau, Bayern